Cet article regroupe les 177 conseillers de Paris pour 1989-1995

Liste des conseillers de Paris

Voir aussi

Articles connexes 
 Conseil de Paris
 Élections municipales de 1989 à Paris

+1989